Aloyr Mendes foi um pianista de música popular brasileira.

Pianistas do Espírito Santo
Naturais de Vitória (Espírito Santo)
Nascidos em 1935
Mortos em 2007